Haploskupina HV je haploskupina lidské mitochondriální DNA.

Haploskupina HV se rozšířila napříč Evropou pravděpodobně před 20 000 lety, před příchodem zemědělství do Evropy. Dnes se vyskytuje nejčastěji v Západní Evropě.

Haploskupina HV0a byla nalezena u příslušnice kultury s lineární keramikou (LBK), vzorek I15818, kteří zemřela v dávných dobách na území dnešní Česko.

Mezi moderními lidmi v Česku se vyskytují následující haploskupiny: HV0a4, HV4, HV9a, HV10 a HV17.

Někteří aškenázští Židé v českých zemích měli haploskupinu HV1b2.

Reference

Související články 
 Haploskupiny lidské mitochondriální DNA
 Genealogický test DNA

Externí odkazy 
 

HV